Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Glowworm d'après le nom d'un insecte (Glowworn signifiant ver luisant), deux autres ont été prévus : 
 le Glowworm, est le nom brièvement porté par un destroyer lancé le  et renommé le HMS TB7, vendu en  ;
 le Glowworm, une canonnière de la classe Insect, lancé le , vendu en 1928 ;
 le Glowworm, un destroyer de classe G lancé le , coulé le  par le croiseur lourd allemand Admiral Hipper en Norvège ;
 le Glowworm est le nom prévu pour un destroyer de classe G, dont la construction était prévue au William Denny shipyard à Dumbarton en 1945. Le bateau devait initialement s'appeler HMS Guinevere, renommé HMS Glowworm en , et de nouveau renommé  HMS Gift en octobre de la même année. La construction est annulé le  ;
 le Glowworm est le nom prévu en  pour un destroyer de classe G, dont la construction est prévue au chantier John I. Thornycroft & Company Limited, son nom initial étant HMS Gift. La construction est arrêtée le .

Glowworm